Das Schachturnier zu London 1851 gilt als das erste internationale Schachturnier. Das im Crystal Palace abgehaltene K.-o.-Turnier wurde von Adolf Anderssen gewonnen, der somit seinen Status als je nach Quelle stärkster Spieler der Welt oder Europas begründete. Bei einer Freundschaftspartie außerhalb der Turnierpartien spielte er gegen Lionel Kieseritzky die „Unsterbliche Partie“. Organisator des Turniers war Howard Staunton.

Spielort 

Der Crystal Palace war eigens für die Weltausstellung in London 1851, die Great Exhibition, vom Ingenieur Charles Fox nach Plänen von Joseph Paxton erbaut worden. Durch die Möglichkeiten der industriellen Revolution war es möglich geworden, einen Großteil der Fassade als Glasfenster zu bauen. Nach der Weltausstellung wurde das Gebäude abgebaut und in Sydenham wieder aufgebaut, bis es am 30. November 1936 Opfer eines Brandes wurde. Die Überreste in Form von zwei Türmen wurden aus militärischen Überlegungen im Zweiten Weltkrieg 1941 abgerissen. Der Crystal Palace gilt als Begründer der Gebäudeform Glaspalast.

Zum Zeitpunkt des Turniers befand sich die Weltausstellung noch in vollem Gange und der Crystal Palace an seinem ursprünglichen Bauort im Hyde Park.

Turniertabelle

Platzierungsspiele
Die im Viertelfinale ausgeschiedenen Spieler absolvierten eine Runde um die Plätze 5 bis 8. Die Verlierer der 1. Runde waren unmittelbar aus dem Rennen.

Literatur 
 Howard Staunton: The chess tournament. A collection of the games played at that celebrated assemblage, illustrated by copious diagrams and notes, critical and explanatory. Bohn, London 1852.
 Helmut Wieteck: Vor 130 Jahren: The Great Exhibition und das erste internationale Schachturnier der Neuzeit: London 1851. Schach-Echo 1981, Heft 9, Titelseiten 1 und 2, sowie S. 140 und 142 (Bericht und kommentierte Partien).
 Mario Ziegler: Das Schachturnier London 1851. ChessCoach, St. Ingbert 2013. ISBN 978-3-944158-00-6.

Weblinks 
1851 London Tournament bei mark-weeks.com (englisch)
Partien bei chessgames.com (englisch)
Zusammenfassung bei rookhouse.com (englisch)

London 1851
Schachveranstaltung 1851
Schachwettbewerb in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster